Oscar Ghiglia ist der Name folgender Personen:

* Oscar Ghiglia (Maler) (1876–1945), italienischer Maler
 Oscar Ghiglia (Gitarrist) (* 1938), italienischer Gitarrist